Az 1999-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Lindsay Davenport nyerte a német Steffi Graf előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Hingis (Első kör)
  Steffi Graf (Döntős)
  Lindsay Davenport (Bajnok)
  Szeles Mónika (Harmadik kör)
  Jana Novotná (Negyeddöntős)
  Venus Williams (Negyeddöntős)
  Arantxa Sánchez Vicario (Második kör)
  Nathalie Tauziat (Negyeddöntős)
  Mary Pierce (Negyedik kör)

 - 
  Julie Halard-Decugis (Harmadik kör)
  Amanda Coetzer (Harmadik kör)
  Sandrine Testud (Harmadik kör)
  Barbara Schett (Negyedik kör)
  Dominique Van Roost (Negyedik kör)
  Natasha Zvereva (Második kör)
  Anna Kurnyikova (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1